Seelhorst steht für:
 Seelhorst (Stadtwald), ein Wald in Hannover
 Seelhorst (Hannover), ein Stadtteil von Hannover
 Stadtfriedhof Seelhorst, ein Friedhof in Hannover
 Seelhorster Kreuz, ein Straßenkreuz zwischen Messeschnellweg und Südschnellweg in Hannover

Seelhorst ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad von Seelhorst (1853–1930), deutscher Agrarwissenschaftler
 Ferdinand von Seelhorst (1805–1887), preußischer Generalleutnant
 Gisela Seelhorst (1919–2013), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Selhorst